Walzenmühle bezeichnet verschiedene Zerkleinerungsmaschinen, die mit Hilfe von zylindrischen, rotierenden Körpern (Walzen) arbeiten, sowie Gebäude und Anlagen, in denen solche Maschinen zum Einsatz kamen:

Zerkleinerungsmaschinen:
mit anderem Namen einen Walzenstuhl
mit anderem Namen eine Rollenpresse (auch Gutbett-Walzenmühle genannt)
mit anderem Namen einen Walzenbrecher
mit anderem Namen eine Vertikalmühle (je nach Typ auch Walzenschüsselmühle oder Rollenmühle genannt)

Gebäude / Anlagen:
allgemein eine Mühlenanlage, in der eine der oben genannten Maschinen zum Einsatz kommt
 insbesondere:
Walzenmühle (Leinfelden-Echterdingen), Ortsteil von Leinfelden-Echterdingen im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
Walzenmühle (Freital), eine ehemalige Mühle in der sächsischen Stadt Freital
Mittelirser Walzenmühle, eine Mühle in Windeck-Irsen im Westerwald
Walzenmühle Flensburg, Gebäude einer ehemaligen Industriemühle in Flensburg-Neustadt in dem sich heute ein Callcenter befindet